Krystyna Potocka (zm. 1699), działaczka dobroczynna
 Krystyna Potocka (zm. 1952), działaczka dobroczynna